Ayrshire bezeichnet:

 Ayrshire, eine traditionelle Grafschaft im Südwesten Schottlands
 eine Hausrindrasse, siehe Ayrshire-Rind

Ayrshire ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ayrshire (Indiana), im Pike County
 Ayrshire (Iowa), im Palo Alto County
 Ayrshire Apartments, im Polk County, Iowa, gelistet im NRHP